circumcisie, besnijdenis van een man,
 vrouwelijke genitale verminking, besnijdenis van een vrouw, of clitoridectomie.